Таман:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
 Таман — село, Усольский район, Пермский край, Россия;
 Таман () — община в уезде Лонгтхань, провинция Донгнай, Вьетнам;
 Таман — другое название Тмутаракани;
 Таман-хан — каган Западнотюркского каганата (VII век);
 Таман Негара — природный парк в Малайзии.

См. также 
 Тамань